Lan Hikari, conocido en Japón por Netto Hikari (光熱斗, Hikari Netto), es el protagonista humano de la serie de videojuegos Mega Man Battle Network, y en la serie de anime y manga MegaMan NT Warrior (Rockman Exe). Él posee un NetNavi, llamado MegaMan.EXE (conocido en Japón como RockMan.EXE). En el anime su voz es proveída por Kumiko Higa en la versión japonesa, mientras que en la versión para América Latina su voz corre a cargo de Enzo Fortuny y en España Pilar González Aguado.

Historia 
Lan Hikari vive al lado de su amiga de toda la vida, Maylu Sakurai (en los juegos, Mayl Sakurai, pero en Japón se la conoce en todos los ámbitos como Meiru Sakurai). Lan se lleva bastante bien con ella, pero está enamorada de él, aunque Lan parece no darse cuenta. En el anime, conoce al personaje de Tory Froid, haciéndose amigos al principio de la serie. Lan también conoce a Dex, un compañero de clase que se considera el enemigo de Lan en los videojuegos, queriendo luchar contra él siempre que pueda. Aunque, Lan mantiene una verdadera rivalidad con Eugene Chaud (Chaud Blaze en el anime europeo y americano, en el japonés se le conoce por Enzan Ijuuin), al igual que la que mantiene MegaMan con el NetNavi de Chaud, ProtoMan.EXE (conocido en Japón como Blues).

En los videojuegos, no se detalla como Lan consigue a MegaMan. En el anime, sin embargo, Lan fue el dueño de un Navi genérico, esperando el día en el que su padre le otorgase uno personalizado, y ese es MegaMan. Lan no se emocionó ni le ilusionó mucho hasta que le vio en acción, en una lucha contra el NetNavi de Dex, Gutsman.

Personalidad
Lan es el típico niño que siente ilusión por vivir una aventura para divertirse. A él le encanta las NetBattles, intentando acabar todas las tareas que tenga que hacer lo antes posible para ponerse a luchar junto con su NetNavi. Aparte, Lan es capaz de hacer cualquier buen acto para un amigo. 

En uno de los capítulos del anime, se revela que su color favorito es el azul, su fruta favorita es el Mango, su dentífrico favorito es uno que sea de sabor fresa dulzón, y detesta el chirrido de rasgar la pizarra con las uñas además de las cucarachas.

De acuerdo con el libro Secrets of RockMan.EXE- Official Illustrated Guide, el cumpleaños de Lan se sitúa en el día 10 de junio, por lo que tiene como signo de zodíaco Géminis.

Personajes de Mega Man
Personajes de manga y anime

en:List of Mega Man characters#Lan Hikari
ja:ロックマンエグゼシリーズ#人間